Die Ladbrokes World Series of Darts Finals 2017 waren ein Major-Event im Dartsport und wurden vom 3. bis zum 5. November 2017 zum dritten Mal von der PDC ausgetragen. Die Veranstaltung zählt als sogenanntes Nicht-Ranglistenturnier und hatte deshalb keinen Einfluss auf die PDC Order of Merit.

Den Titel sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 11:6-legs gegen den Schotten Gary Anderson durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die ersten beiden Runden wurden jeweils im best of 11 legs-Modus gespielt. Die Viertelfinals wurden im Modus best of 19 legs, die Halbfinals und das Finale im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 250.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Qualifikation 
Im Laufe des Jahres 2017 wurden sieben World Series of Darts Events ausgetragen. In diesen Events erspielten sich die Spieler Punkte für das World Series of Darts Ranking.

WSoD Events 2017 
 Dubai Darts Masters (Sieger:  Gary Anderson)
 Shanghai Darts Masters (Sieger:  Michael van Gerwen)
 US Darts Masters (Sieger:  Michael van Gerwen)
 Auckland Darts Masters (Sieger:  Kyle Anderson)
 Melbourne Darts Masters (Sieger:  Phil Taylor)
 Perth Darts Masters (Sieger:  Gary Anderson)
 German Darts Masters (World Series) (Sieger:  Peter Wright)

Punktverteilung

Rangliste 
Die folgende Rangliste gibt die Reihenfolge der acht Spieler mit den meisten Punkten wieder.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 24 Spielern. 

 Die 8 bestplatzierten Spieler der World Series of Darts Rangliste, die alle gesetzt waren und erst im Achtelfinale eingriffen
 Die 4 nächstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit, die noch nicht über die World Series of Darts Rangliste für das Event qualifiziert waren
 Die 4 Spieler, die von der PDC eine Wildcard erhielten
 Die 8 Spieler, die sich über ein Qualifikationsturnier für die World Series of Darts Finals 2017 qualifizierten

Die acht Spieler der World Series Order of Merit waren gesetzt und griffen erst ab der 2. Runde ins Geschehen ein.

Top Acht 
  Gary Anderson
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  Daryl Gurney
  Kyle Anderson
  Gerwyn Price

Order of Merit 
  Adrian Lewis
  Mensur Suljović
  Dave Chisnall
  Jelle Klaasen

Wildcard-Spieler  
  Simon Whitlock
  Corey Cadby
  Michael Smith
  Max Hopp

Qualifikanten  
  Rob Cross
  Dimitri Van den Bergh
  Chris Dobey
  Justin Pipe
  Jonny Clayton
  Mark Webster
  Jan Dekker
  Simon Stevenson

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
In Deutschland übertrug der Sportstreamingsdienst DAZN die Veranstaltung. 

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2017
Sportveranstaltung in Glasgow
Dartwettbewerb in Schottland
World Series of Darts 2017